Die 219. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  219. Infanterie-Division (10. Königlich Sächsische)
  219. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion), 1941 bei der 21. Armee (Rote Armee)

Militärpolizei 
 219. Division (US-Militärpolizei), war im Vietnamkrieg eingesetzt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern